Pekao Szczecin Open 2012 – tenisowy turniej ATP serii ATP Challenger Tour w sezonie 2012 z cyklu Pekao Open rozgrywany w dniach 17–23 września 2012 roku w Szczecinie na kortach ceglanych o puli nagród 106 500 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Pekao Open
2012 w tenisie ziemnym
2012 w polskim sporcie